One Piece és un manga escrit i il·lustrat pel mangaka Eiichiro Oda. Va començar a publicar-se al Japó el 4 d'agost de 1997 a través de l'editorial Shūeisha i s'ha mantingut fins a data d'avui, acumulant més de 1000 capítols recopilats en més de 80 tankōbons. Als territoris de parla catalana primerament va arribar en castellà de la mà de l'editorial barcelonina Planeta deAgosti l'any 2004, on ja porten 102 volums publicats. Gairebé 20 anys després, el 2022, Planeta Cómic va anunciar-ne una traducció al català, en un format de tres volums en un per al 2023 i finalment el primer volum va sortir a la venda el 5 d'abril del mateix any.

La traducció dels títols dels volums individuals és literal i no oficial.

Volums individuals 

3 anys abans de la gran era dels pirates, en Gol D. Roger i el capità Shiki van lluitar en una dura guerra. A causa d'un accident en el que en Shiki queda impossibilitat per continuar lluitant, en Gol D. Roger i la seva tripulació guanyen la batalla. Dos anys més tard, els pirates d'en Gol D. Roger, han conquerit la Grand Line i el capità es converteix en el Rei dels Pirates. Després, la tripulació es dissol i cadascú segueix el seu camí. Quan en Gol D. Roger s'entrega, en Shiki, incapaç de creure-s'ho, va a Marineford per impedir l'execució. No ho aconsegueix, es detingut i enviat a Impel Down. Una setmana més tard, en Gol D. Roger es executat a Loguetown iniciant, amb les seves últimes paraules, la gran era dels pirates. Dos anys després, en Shiki escapa de la presó tallant-se les cames. En una illa deserta, en Shiki parla amb l'Indico i li pregunta quant trigaria a dur a terme el seu pla. Ell li respon que 20 anys. Aquests 20 anys ja han passat.

Volums 01 a 20 

Un petit Monkey D. Ruffy de 7 anys, intenta unir-se a la tripulació de Shanks El pèl-roig, però es rebutjat per ser massa jove. Accidentalment es menja una akuma no mi que li atorga un cos de goma però alhora el converteix en algú incapaç de nadar. Poc després, uns bandits arriben al poble i rapten a en Ruffy. Un Rei del Mar està a punt de devorar-lo quan en Shanks apareix per salvar-lo. El pèl-roig perd el braç i en Ruffy s'adona dels perills del mar així que decideix esperar abans d'embarcar-se, però promet a en Shanks que un dia reunirà la seva pròpia tripulació, el superarà i es convertirà en el Rei dels Pirates. En Shanks li regala el seu barret de palla abans de marxar. Deu anys més tard, en Ruffy surt a la mar, salva al jove Coby de la tripulació de l'Alvida; salva a en Roronoa Zoro, un caça-recompenses que es convertirà en el seu primer tripulant i s'embarca cap a la Grand Line, el mar al final del qual es troba el tresor de l'últim Rei dels Pirates: en Gol D. Roger. També coneix la Nami, una lladre i experta navegant.

En Ruffy tracta de reclutar la Nami a la seva tripulació, però ella s'aprofita de la seva ingenuïtat i el ven al pirata Buggy el pallasso fent-lo passar pel seu antic cap. Així, intenta unir-se la tripulació d'en Buggy i robar-li tot, però falla quan es incapaç de matar en Ruffy per demostrar la seva lleialtat. En Zoro arriba i salva el seu capita, però no pot vèncer en Buggy per culpa de la seva akuma no mi, que li permet tallar-se en trossos. Els dos escapen, però en Buggy envia el Mohji domador de bèsties al seu darrere. En Ruffy lluita i venç en Mohji. Més tard, els dos tornen per enfrontar-se a la tripulació d'en Buggy. En Zoro derrota l'espadatxí Cabaji, però queda malferit així que deixa que en Ruffy s'enfronti sol a en Buggy en u contra u.

En Ruffy i en Buggy comencen una batalla. La Nami s'uneix a la batalla ajudant en Ruffy. Després de guanyar, la Nami s'uneix temporalment a la tripulació. En busca d'un vaixell gran en el que viatjar, arriben a una illa i coneixen la Kaya, una noia rica però malalta i trista i l'Ussop, un mentider crònic. Els barret de palla són rebutjats de la mansió de la Kaya per en Kurahadol, el seu majordom. Més tard, l'Ussop i en Ruffy descobreixen que en Kurahadol en realitat és un famós pirata que pretenen atacar el poble i matar la Kaya per heretar les seves riqueses.

L'Ussop intenta advertir els vilatans que estan en perill, però com que és un mentider empedreït i ningú el creu. L'Ussop decideix enfrontar-se sol a la banda d'en Kuro, admirats per la seva valentia, els barret de palla decideixen unir-se-li. Es preparen durant la nit, però protegeixen el costat de l'illa equivocat. Quan s'adonen del seu error, s'afanyen per arribar fins l'altra banda. Comencen una lluita contra els pirates d'en Kuro que els va força bé, tot i no haver-se preparat i ser menys nombrosos. En Kuro arriba al camp de batalla, i també ho fa la Kaya, per intentar negociar la pau.

En Jango persegueix la Kaya per l'illa després d'haver-li fet firmar un testament a favor d'en Kuro. Els pirates del barret de palla segueixen la lluita i en Ruffy venç en Kuro. Marxen de l'illa amb un nou vaixell, el Going Merry, (regal de la Kaya) i amb l'Ussop com a nou tripulant. Al mar, es troben uns vells coneguts d'en Zoro, també caça-recompenses, que els parlen del Baratie, un restaurant al mar. Decideixen anar-hi per aconseguir un cuiner per a la tripulació. Al arribar, En Ruffy fereix accidentalment el cap del restaurant i decideix quedar-se a treballar una setmana per compensar-los. Allà coneix en Sanji, un cuiner que ajuda en Gin, un pirata desnodrit però sense diners per pagar, i decideix que serà part de la seva tripulació.

En Ruffy segueix treballant al Baratie quan la destrossada nau d'en Don Krieg, de la que en Gin forma part, arriba al restaurant. En Sanji decideix alimentar-los a tots gratis, però després de menjar, en Don Krieg decideix assaltar el restaurant. Mentre, la Nami marxa amb el Going Merry. Apareix en Mihawk, el millor espadatxí del món, que havia seguit en Don Krieg des de la Grand Line. En Zoro el reta però es derrotat. Després de la batalla, en Zoro, l'Ussop i els dos caçapirates comencen a perseguir la Nami. Al restaurant, en Ruffy i en Sanji lluiten contra en Don Krieg i la seva tripulació.

La lluita al Baratie continua. En Gin agafa en Zeff d'ostatge, intentant resoldre la situació sense que en Sanji mori. En Sanji deixa de defensar-se per por que matin en Zeff. Es mostra el passat d'en Sanji i en Zeff. Els dos van naufragar i van acabar en una illa perduda sense pràcticament menjar. En Zeff divideix el menjar, donant la part més petita a en Sanji i cada un es queda a un costat de l'illa. Quan el menjar s'acaba, en Sanji va a buscar en Zeff, descobrint que li havia donat tot el menjar i ell s'havia alimentat de la seva pròpia cama. Al present, en Gin s'adona que en Sanji està disposat a tot per protegir el Baratie, i decideix matar-lo personalment, però al final és incapaç de fer-ho. Demana clemència al seu capità Krieg, però ell, prenent-ho com una debilitat, utilitza gas verinós contra tots, incloent en Gin.

En Gin ajuda en Sanji i en Ruffy, però queda molt malferit. En Ruffy i en Krieg incien la batalla i el primer acaba vencent. De tornada al restaurant, tots els cuiners insulten la sopa d'en Sanji (tot i que els encanta) perquè volen que en Sanji marxi amb els barret de palla. En Sanji finalment accepta i el Going Merry salpa. La següent illa a la que arriben és Arlong Park. L'Ussop i en Zoro, que perseguien la Nami, són els primers en arribar, però en Zoro es capturat per gyojins. L'Ussop corre pel poble i coneix la Nojiko, germana de la Nami. La Nojiko li explica que estan obligats a pagar un impost a l'Arlong o aquest els matarà.

L'Arlong arriba a la vila i l'Ussop s'hi enfronta per salvar un vilatà. Mentre, en Zoro es alliberat per la Nami, que li demana que fugi, i coneix a un gyojin, Hachi, a qui enganya perquè l'ajudi i el porti a la vila de la Mami. L'Ussop es capturat i portat als cuartells de l'Arlong. Allà, l'Arlong obliga a la Nami a matar-lo per demostrar la seva lleialtat. Ella fingeix fer-ho, però en realitat es clava el ganivet a ella mateixa i el deixa escapar. En un flashback es veu l'Arlong arribant al poble, on la Bellemere, incapaç de pagar l'impost, dona la vida per salvar unes petites Nami i Nojiko, les seves filles adoptives. La Nami s'uneix a l'Arlong com la seva cartògrafa a canvi que ell li vendrà el seu poble per cent milions de bellis. Al present, l'Arlong trenca aquesta promesa, fent que la Nami accepti l'ajuda d'en Ruffy.

En Ruffy arriba a Arlong Park però es llançat al mar amb els pleus atrapats en ciment. En Zoro i en Sanji decideixen no anar a rescatar-lo, perquè és una trampa. En Zoro, encara ferit per la batalla contra en Mihawk, venç en Hatchan. Mentre, la Nojiko i en Genzo intenten evitar que en Ruffy s'enfonsi al mar. En Sanji lluita contra els altres gyojins i després es llança a l'aigua per trobar en Ruffy, quan veu que està bé torna a la lluita. Finalment, tots els gyojins han caigut excepte pel mateix Arlong. Mentre en Zoro si enfronta, en Sanji buceja per trencar la roca que atrapa els peus del seu capità. En Ruffy queda lliure i substitueix en Zoro a la batalla.

L'Arlong i en Ruffy es barallen per tot el complex fins a arribar a l'habitació de la Nami. En Ruffy el venç, fent que tots els illencs ho celebrin durant tres dies i tres nits. La Nami s'esborra el tatuatge de l'Arlong posant-ne un altre al seu lloc. El Govern Mundial posa una recompensa al cap d'en Ruffy de 30 milions de belies. Els barret de palla amb la Nami com a navegant, es dirigeixen cap a Loguetown, poble on en Gol D. Roger va néixer i va ser executat. Allà, crida l'atenció del capità Smoker de la Marina, que va en busca d'en Ruffy per a detenir-lo. També es troba a l'Alvida i en Buggy, que quasi l'executen, però un llamp cau a la plataforma d'execució salvant-lo. L'Smoker, que ho veu, recorda que l'únic home (a més d'en Ruffy) que va somriure just abans de ser executat va ser en Gol D. Roger.

L'Smoker captura l'Alvida i en Buggy i intercepta els barret de palla quan aquests intenten sortir de l'illa amb el vaixell. Un home encaputxat els salva i poden marxar. Arriben a la Reverse Mountain, una de les entrades a la Grand Line, però una gran balena, anomenada Laboon els empassa. Allà es troben un home en Crocus, però també a en Mister 9 i Miss Wednesday, que volen fer servir la carn de la balena per alimentar el poble. En Crocus els explica que la Laboon es colpeja una vegada i una altra contra la muntanya, els dona un log-pose (una brúixola per viatjar per la Grand Line) i els ensenya el camí de sortida. En Ruffy diu a la Laboon que l'esperi fins que hagi fet la volta sencera i li pinta el símbol dels barret de palla perquè deixi de colpejar-se contra la muntanya (si ho fes si li esborraria). En Ruffy decideix portar la Miss Wednesday i el Mister 9 fins a Whiskey Peak, el seu poble, on tots són molt amables amb els pirates. Mengen i descansen però en Zoro descobreix que són tots caçapirates d'una organització anomenada Baraque Works i s'hi enfronta.

En Zoro venç tots els caça-recompenses, que intenten fugir. Es troben la Miss Valentine i el Mister 5, comandants de la Baroque Works però el seu objectiu no són els barret de palla sinó la Miss Wednesday, que resulta ser la princesa d'Alabasta, Nefertari Vivi. En Mister 8, capità de la guàrdia real d'Alabasta, demana a en Zoro que porti la princesa a Alabasta a canvi d'un milió de belies, però ell no accepta. La Nami, que estava escoltant tanca el tracte encantada. En Zoro venç els soldats. La Vivi explica que el líder de la Baroque Works, en Mister 0, vol conquerir el seu regne. En mister 0 es diu Crocodile i, igual que en Mihawk, és un dels set shichibukais, una espècie de pirates a les ordres del Govern Mundial. En Ruffy accepta portar la Vivi a Alabasta. Després de trobar-se la Miss All Sunday, companya d'en Crocodile, es dirigeixen a la següent illa, Litle Garden, on dos gegants porten 100 anys lluitant.

En Mr. 5 i la Miss Valentine arriben a Little Garden per trobar-se amb Mister 5 i Miss GoldenWeek per cobrar les recompenses del gegants. La Nami, la Vivi, en Zoro i els gegants són capturats per en Mister3, que amb la seva fruita, pretén convertir-los en ninots de cera lentament. En Ruffy, l’Ussop i en Carue, un ànec gegant de la Vivi, arriben per salvar-los. Miss GoldenWeek inmovilitza en Ruffy, però l’Ussop el salva. En Mister 5 i la Miss GoldenWeek persegueixen l’Ussop, mentre en Ruffy es queda i venç en Mister 3. Combinant les seves forces, en Ruffy, l’Ussop i en Carue, aconsegueixen trencar l'estructura de cera i salvar els seus amics.

En Sanji, des de l'amagatall d'en Mister 3, rep una trucada d'en Mister 0. Es fa passar per en Mister 3 i li assegura que la Vivi i els seus acompanyants estan morts. Els barret de palla abandonen l'illa, però la Nami es posa molt malalta i busquen desesperadament una illa per trobar un metge. Arriben a Drum, una illa d'hivern, però allà els diuen que l'única doctora que queda es una bruixa anomenada Kureha que viu a dalt les muntanyes. En Ruffy i en Sanji comencen l'ascens amb la Nami cap a dalt la muntanya, mentre s'han d'enfrontar contra enormes bèsties gegants. Al poble, arriben els pirates Wapol, reclamant el tron. L'alcalde Dalton si enfronta, però perd.

Un allau destrossa la ciutat deixant en Sanji malferit. En Ruffy aconsegueix portar la Nami i en Sanji fins a la doctora Kureha i el seu ajudant, un ren de nan blau anomenat Chopper que va menjar una akuma no mi. Allà, la Nami i en Sanji reben les cures que necessiten. La doctora Kureha explica el trist passat d'en Chopper, que va ser rebutjat per tots excepte per en Hiruluk i en Ruffy decideix que s'unirà a la seva tripulació. Mentrestant, en Wapol arriba al castell.

En Ruffy i en Chopper s'enfronten a en Wapol i els seus homes. En Wapol fa servir el seu poder per convertir-se en una arma i fusionar els seus homes en un home-arma. En Chopper consumeix una rumble ball (una droga que li permet convertir-se en un monstre per un temps limitat de 3 minuts) i venç en Chessmarimo. En Ruffy guanya en Wapol, però aquest entre d'esquitllentes al palau buscant l'habitació de les armes, però no hi pot entrar perquè la Nami li ha robat la clau. En Ruffy el troba i l'envia volant d'una patada. En Ruffy finalment convenç en Chopper perquè s'uneixi a la tripulació. La Kureha fa servir els canons per mostar-li el somni d'en Hiruluk, una pluja de petals. Es dirigeixen a la següent illa: Arabasta.

En Mister 2 arriba per casualitat al vaixell dels barret de palla sense saber qui són (ni els pirates qui és ell) i els ensenya el seu poder. Congenia molt bé amb la banda, en especial amb en Ruffy. L'Smoker es troba a l'Ace i en Ruffy a la ciutat, comença a perseguir en Ruffy, però l'Ace el bloqueja deixant-los escapar. Més tard, l'Ace arriba al Going Merry, es presenta a la tripulació i li dona una vivre card a en Ruffy perquè puguin reunir-se més endavant. La banda Baroque es reuneix i es dirigeixen a trobar-se amb el seu líder, en Mister 0. Els barret de palla creuen el desert i coneixen en Toto, avi d'en Kohza, actual líder dels rebels i amic de la infantesa de la Vivi.

El rei s'assabenta de tot gràcies al missatge de la Vivi, que en carue porta a palau. Els barret de palla arriben a Rainbase, la base d'en Crocodile (un casino). L'Smoker, que també es troba a la ciutat, els persegueix fins al casino. Allà, tots cauen en una trampa i queden atrapats dins una gàbia. La Vivi venç la Miss All Sunday, però es derrotada per la Nico Robin, la companya d'en Crocodile, que la captura i la porta al casino amb la resta. El pla dels Baroque Works es posa en marxa. Mister 2 impersona el Rei, diu que els ha robat la pluja i ataca un civil, fent que comenci una revolta. En Crocodile abandona els barret de palla a la gàbia, rodejats per un llac d'aigua que va pujant i uns cocodrils molt afamats. En Sanji arriba, venç els cocodrils i treu a tots de la gàbia, inclòs l'Smoker. Aquest, els deixa escapar i avisa a la Marina per informar de la situació i demanar reforços. Tots es dirigeixen cap a la capital, però en Ruffy es queda per lluitar.

En Ruffy i en Crocodile s'enfronten. El poder de la akuma no mi del shichibukai, que li permet desintegrar qualsevol part del seu cos en sorra, fa inefectius tots els cops d'en Ruffy. En Crocodile juga amb ell, fins que se'n cansa, l'empala amb el ganxo de la seva mà i l'abandona agonitzant al desert. La resta dels barret de palla s'afanya per creuar el desert i interceptar el grup rebel. Després de travessar el riu gràcies a un cranc gengant, troben el Carue i la resta del esquadró d'ànecs i els monten. Mentre, la Vivi intenta detenir l'exèrcit, però la ignoren i es veu obligada a fugir d'en Mister 2, que la persegueix fins al poble. Allà es troba amb en Sanji, que la rescata. A l'altra banda de la ciutat, en Chopper i l'Ussop es troben en Mister 4 i la Miss Merry Christmas.

Volums 21 a 40 

La Vivi demana a en Chaka que destrueixi el palau per cridar l’atenció als combatents de la plaça. En Mister 2 i en Sanji mantenen una batalla molt igualada fins que el primer es transforma en la Nami i el Sanji no és capaç d’atacar-lo. En Sanji s’adona que en Mister 2 només pot atacar-lo mentre té el seu cos original, aprofita aquesta debilitat per vèncer-lo. A palau, apareix en Crocodile davant la Vivi. En Zoro ha perdut. La Nami es perseguida per en Mister 1 i la Miss Doublefinger. El Zoro la troba i s’enfronta a en Mister 1, mentre ella s’encara a la Miss Doublefinger i la guanya gràcies al Clima Tact, l’arma que li ha fabricat l’Ussop. A palau, en Crocodile amenaça la Vivi per aconseguir l’arma ancestral Plutó; revela que hi ha una bomba a Alubarna que explotarà en 30 minuts matant a tothom. En Zoro aprèn a tallar l’acer i venç en Mister 1.

Comença el compte enrere perquè la bomba exploti. La guàrdia personal d’en Nefertari Cobra s’enfronta a en Crocodile per protegir el seu rei, però són derrotats. En Kohza arriba a palau i s’assabenta del complot d’en Crocodile. La Vivi el convenç que aturi la revolta aixecant una bandera blanca però es disparat per un membre de la Banda Baroque impostant un soldat real. La lluita es reprèn. En Crocodile és apunt de matar la Vivi, però en Ruffy apareix damunt en Pell i la salva. En Ruffy torna a enfrontar-se a en Crocodile, ara pot tocar-lo perquè està mullat amb aigua i no pot usar el seu poder, però igualment perd. En Ruffy es recupera de la derrota i va a buscar el shichibukai a les tombes reials. Mentrestant, la Nico Robin, que és a les tombes, llegeix el poneglyph i menteix a en Crocodile dient-li que només conté informació històrica. La Vivi descobreix on és la bomba. En Ruffy arriba a les tombes i torna a lluitar contra en Crocodile, pot tocar-lo mullant-lo amb la seva sang. Ell l'enverina. Els pirates del barret de palla van a desactivar la bomba a dalt la torre.

En Ruffy segueix lluintant contra en Crocodile mentre la resta de la tripulació ajuda a la Vivi a pujar dalt de la torre. Quan hi arriba derrota en Mister 7 i la Miss Father’s Day i atura la metxa a temps, però la bomba s’activa igualment. En Pell se l'emporta volant, sacrificant-se per salvar la ciutat. A la plaça, en Ruffy derrota en Crocodile, però els habitants ignoren la Vivi fins que comença a ploure, moment en què escolten les seves paraules. Amb la Banda Baroque derrotada, el rei i la princesa acaben amb la guerra civil. La Tashigi dona l’ordre de no atacar els barret de palla. L’Smoker detén en Crocodile, ell i la Tashigi són ascendits. Els barrets de palla són tractats com a herois a palau. Els pirates tornen a fer-se amics d’en Mister 2 que se sacrifica per ajudar-los a fugir de la Marina. Conviden a la Vivi a unir-se a la tripulació, però ella ho rebutja. Mentre s’allunyen amb el vaixell, tots es treuen la bena que duen lligada al braç mostrant la creu que porten pintada, símbol de la seva amistat.

Mentre s'allunyen de la costa d'Alabasta, els barret de palla descobreixen que la Nico Robin és al seu vaixell. Demana a en Ruffy unir-se a la tripulació, ja que ell li va salvar la vida quan ella volia morir. Sense ni pensar-ho, ell accepta. Veuen un vaixell caure del cel mig destroçat i descobreixen que hi ha una illa al cel anomenada Skypiea però no tenen ni idea de com arribar-hi. Segueixen el seu camí cap a la següent illa: Jaya. Allà aprofiten per agafar subministraments i preguntar per Skypiea però tothom se n'enriu d'ells. Es creuen amb en Barbanegra. També coneixen el pirata Bellamy, que es riu d'en Ruffy per pretendre convertir-se en el Rei dels Pirates. Després colpeja a en Ruffy i en Zoro, el primer, recordant la lliçó sobre la inútilitat de matar-se per honor que li va donar en Shanks, decideix no tornar-s'hi. Finalment, en Ruffy es troba un home que diu saber com arribar a Skypiea.

En Cricket és un descendent de la primera persona que va arribar a Skypiea. Tots diuen que l'illa al cel és un mite i el seu avantpassat un mentider, però ell s'entesta a buscar proves que confirmin la seva existencia. A través de diversos estudis i investigacions, dedueix que Skypiea un dia va formar part de Jaya, però va separ-se'n per un corrent marí. Diu als barret de palla, que els ajudarà a trobar aquest corrent marí per arribar a Skypiea, però que primer han de trobar una au especial. Mentre estan buscant l'ocell, en Bellamy ataca en Criket i li roba els tresors que aquest va trobar mentre buscava proves per confirmar l'existència de Skypiea. Al tornar amb l'ocell, en Ruffy s'assabenta d'això i va a buscar en Bellamy, derrotant-lo sense dificultat. Recupera els tresors d'en Criket i els hi torna. La tripulació es dirigeix a Skypiea.

Els barrets de palla arriben a Skypiea a través d'un corrent marí que els impulsa fins al cel. Allà són perseguits pels seus habitants per negar-se a pagar la taxa desorbitada que els demanen per entrar. També coneixen un grup de natius hostils i poc civilitzats que els ataquen. Els barret de palla es barregen entre els habitants, gaudint de la història i tecnologia del lloc. La Nami explora el mar de núvols i s'assabenta que els han declarat com a intrusos i seran portats al Déu Enel perquè els ajusticii. Els pirates són capaços de defensar-se de la detenció inicial, però el seu vaixell (que havien adaptat per l'ascensió posant-li ales) i part de la tripulació són portats al Déu Enel. En Ruffy, en Sanji i l'Ussop decideixen entrar al domini d'Enel per recuperar els seus companys i l'embarcació.

Entrar al regne d'Skypiea desperta la ira del rei Enel, que llança els seus 4 sacerdots contra els barret de palla. En Ruffy, en Sanji i l’Usopp s’enfronten a en Satori, mentre el sacerdot Shura ataca a en Chopper, que està al vaixell. En Gan Fall arriba a l’últim moment i el salva, però malauradament, perd contra en Shura. En Ruffy aconsegueix immobilitzar en Satori i en Sanji el derrota definitivament. Apareixen els shandians, els habitants originals d’Skypiea, que comencen la invasió per recuperar la seva terra de mans de l’Enel. Els barret de palla es reuneixen de nou i decideixen buscar l’or que suposadament s’amaga a Skypiea. L’Usopp veu a un ésser misteriós que està arreglant el Going Merry. Al matí, els barret de palla se separen en dos grups, en Ruffy, en Zoro, la Robin i en Chopper van a buscar l’or mentre la resta porta el vaixell a l’altra banda de l’illa per a recollir-los.

L’Enel comença un joc de supervivència amb 81 candidats (els barret de palla, els shandians i els seus homes) aposta que només 5 sobreviuran passades 3 hores. En Gan Fall explica els funcionament dels dial d’impacte i com fer-los servir com a armes. Els shandians ataquen amb força les tropes de l’Enel. En Ruffy, la Robin, en Zoro i en Chopper s’han separat. La Robin segueix buscant les ruïnes, en Chopper es troba al mig de la lluita dels shandians contra l’Enel, en Ruffy s’enfronta a en Wiper, un dels guerrers shandians i en Zoro també es veu immers en una lluita contra els shandians. En Ruffy venç en Wiper però es empassat per una serp gegant. La Nico Robin troba un tros de ruïna amb un text. L’Enel electrocuta a l’Usopp, després es dirigeix al Going Merry i electrocuta en Sanji.

El Déu Enel comença a recollir els combatents que encara segueixen amb vida per a completar els seus plans i assegurar la seva predicció (només cinc lluitadors vius en 3 hores). Els combatents que queden en peu juntament amb la serp que té en Ruffy al seu interior, són arrossegats a la gran batalla final. Mentre, la Nico Robin troba la ciutat d’or, però només per descobrir que ja no hi queda or. Es descobreix que l’Enel planeja destruir a tots els residents del cel mentre ell escapa amb el seu vaixell d’or. Queden cinc lluitadors en peu a més del propi Enel, el Déu destrueix el camp de batalla, ja que la seva predicció ja s’ha complert. Originalment volia emportar-se als supervivents, però cap d’ells (en Zoro, la Robin, en Wiper i en Gan Fall) vol escapar amb ell.

La Nami es desespera perquè no vol morir, i traeix els seus companys convencent el Déu Enel que se l'emporti amb ell, deixant la resta dels supervivents abandonats a la seva sort. En Ruffy per fi aconsegueix escapar de l’interior de la serp, només per descobrir el que l’Enel ha fet als seus amics. En Ruffy esclata en un atac d’ira i es dirigeix a enfrontar-se i matar el Déu Enel. Al principi, aquest es mostra molt confiat, però aviat s’adona que el seu poder elèctric és completament inútil contra en Ruffy, que és de goma. L’Enel enganya en Ruffy i aconsegueix tancar-lo dins una gàbia d’or que llança per la borda, confiant en què el pirata morirà al caure. L’Enel salpa i es prepara per destruir l’illa. A terra, els barret de palla i els habitants de l’illa del cel, després d’escoltar els plans de l’Enel, decideixen evacuar ràpidament l’illa.

Els ciutadans de l’Illa Àngel intenten escapar mentre l’Enel continua atacant-los amb els seus raigs. En Ruffy escala la mongetera per derrotar-lo. Es revela el passat de Montblanc Noland, avantpassat de Cricket. Va arribar a Jaya amb els seus exploradors quan aquesta encara estava al mar. Va salvar la filla de Calgara, el líder dels guerrers shandians, que ja vivien a l’illa, i va trobar la cura per una malaltia que els assolava. Calgara va portar Noland a la ciutat daurada Shandora. Noland va salpar de l’illa però Calgara promet fer sonar una campana d’or cada dia perquè els pugui tornar a trobar. Quan Noland torna a Jaya, descobreix que Shandora ha estat enviada al cel. 400 anys més tard, els habitants de l’illa Àngel fan fora als shandians de Shandora, que intenten recuperar la campana daurada que els ha de retrobar amb Noland. En Ruffy arriba fins a l’Enel i es retroba amb la Nami, que li diu que escapin, però en Ruffy vol aconseguir la campana per demostrar a en Cricket que el seu avantpassat deia la veritat.

En Zoro amb l’ajuda d’en Wiper i la Nola fan caure la mongetera màgica. En Ruffy finalment arriba fins a l’Enel, s’hi enfronta i el venç. Agafa la campana daurada i la fa sonar amb l'esperança que en Cricket la senti. Tots els habitants de Shandora i l’Illa Àngel escolten el so de la campana. La guerra ha acabat, els barret de palla i els shandians descansen. Els pirates intenten robar l’or de les runes de Shandora. Es revela que la campana és en realitat un poneglyph i la Robin la tradueix per als shandians. Descobreix també, que en Gol D. Roger ja havia estat a l’illa del cel i que s’havia llegir poneglyphs. Els shandians demanen a en Gan Fall que torni a ser el Déu d’Skypiea; ell accepta. Els barret de palla amb ajuda d’un pop-globus, baixen de nou al mar. En Doflamingo castiga en Bellamy per haver perdut contra en Ruffy. La tripulació arriba a l’illa Long Island. Allà coneixen en Foxy, que els repta a una competició Davy Back Fight.

L’Usopp intenta evitar-ho, per en Ruffy accepta participar en el Davy Back Fight amb la tripulació d’en Foxy. Les regles estipulen que competiran en tres rondes, i el que guany podrà quedar-se amb algú de la tripulació perdedora o amb la seva bandera pirata. La primera batalla és la cursa del donut, prova que perden els barret de palla. En Foxy escull en Chopper com el membre que vol quedar-se per la seva tripulació. La segona ronda enfronta en Zoro i en Sanji contra els Groggy Monsters al "Groggy Ring”. Tot i el joc brut de la tripulació d’en Foxy, en Sanji i en Zoro treballen junts i vencen, recuperant en Chopper. L’última prova enfronta els dos capitans en una batalla. En Foxy utilitza tota mena de trucs contra en Ruffy.

En Ruffy guanya en Foxy i escull quedar-se amb la bandera dels pirates Foxy, substituint-la per una de nova. Apareix l’almirall Aokiji, que sembla compartir un passat amb la Nico Robi. L’Aokiji s’enfronta als barret de palla, que no tenen cap possibilitat contra ell. L’Aokiji congela el mar perquè en Tonjint pugui tornar amb els seus companys. L’Aokiji provoca la Nico Robin fins que ella l’ataca, l’almirall s’hi torna, però en Zoro i en Sanji la defensen. L’Aokiji els congela el braç i la cama respectivament. En Ruffy l’ataca, però acaba amb el braç congelat. També congela la Nico Robin completament i intenta destrossar el seu cos, però en Ruffy l’atura. L’Usopp agafa el seu cos i en Ruffy li ordena a ell i a en Chopper que la portin al Going Merry. Llavors repta l’Aokiji a un duel u contra u, però es derrotat. L’Aokiji marxa sense matar-lo. Al vaixell, en Chopper els cura a tots. Els barret de palla salpen i arriben a Water 7. Allà exploren l’illa i van a la Galley-La en busca d’algú que els arregli el vaixell, però els danys són massa grans. La Nico Robin parla amb un home misteriós.

En Ruffy i la Nami s’assabenten que el Going Merry no pot reparar-se i que l’Usopp ha estat segrestat per la Franky Family juntament amb 200 milions de bellis. La Nami informa la resta de la tripulació del que ha passat mentre l’Usopp intenta recuperar els diners pel seu compte. Els barret de palla ataquen la Franky Family per recuperar l’Usopp i decideixen que és hora de dir adéu al Going Merry i aconseguir un vaixell nou. En Ruffy i l’Usopp discuteixen, l’Usopp no vol abandonar el Going Merry i insisteix a reparar-lo. Acaben barallant-se, en Ruffy guanya i l’Usopp abandona la tripulació. El propietari de la Galley-La, l’Iceburg, és disparat, quan recupera la consciencia diu que van ser dos atacants, un d’ells la Nico Robin. S’acosta a Water Seven el Aqua Laguna, una tempesta que assota l’illa anualment. En Franky i els homes de la Galley-La conclouen que els barret de palla estan involucrats en l’atac i van a enfrontar-s’hi.

La Nico Robin ha desaparegut. Els barret de palla, que confien en la seva innocència, es dirigeixen a la Galley-La per trobar-la. Allà es troben un grup d’emmascarats, entre els que es troba la Nico Robin. Estan buscant els plànols d’una antiga arma anomenada Plutó. Quan els troben, descobreixen que són falsos i van a encarar-se contra un convalescent Iceburg. Al treure’s les disfresses, es descobreix que són antics treballadors de la Galley-La. Treballen pel govern, són els CP-9 (Cypher Poll 9) i s’havien infiltrat a la companyia per aconseguir els plànols per a donar-los al Govern Mundial. Després de parlar amb l’Iceburg, i tot i que ell es nega a dir res, descobreixen que els plànols reals estan en poder d’en Franky, un constructor de vaixells i antic amic de l’Iceburg. Intenten anar a buscar en Franky, però els barret de palla s’interposen a la seva fugida.

Els barret de palla i en Paulie arriben a la Galley-La on es troben al CP-9 amb la Nico Robin. La Nico Robin, que diu que ja no vol saber res d’ells, comença a marxar mentre els altres s’enfronten al CP-9 per intentar aturar-la però són fàcilment derrotats. Els CP-9 comencen a buscar l’amagatall d’en Franky, que està al Going Merry amb l’Ussop i intenta convence’l que el Going Merry no podrà tornar a navegar. Els CP-9 troben en Franky i li demanen els plànols de Plutó, però ell es nega a donar-los-els. S’explica el seu passat: 22 anys abans els treballadors d’en Tom, mestre d’en Franky i l’Iceburg, havien construït l’Umi Ressha. El dia del judici d’en Tom apareix l’Spandam i en Cutty Flam (Franky) intenta salvar en Tom enfrontat-se a l’Spandam.

Els CP-9 es preparen per emportar-se en Franky. L’Iceburg explica a la Nami que la Nico Robin els ha traït per a protegir-los. En Paulie explica a tot el món que els barret de palla no són els culpables, però no els diu tot el que sap. La Nami i en Sanji corren per la ciutat per arribar al tren, mentre en Paulie i en Chopper busquen la resta de la tripulació per la ciutat. L’Umi Ressha abandona Water 7 amb la Nico Robin, l’Ussop, en Franky i el CP-9. En Sanji arriba a l'estació i aconsegueix pujar-s'hi també mentre que la Nami es queda a terra. A la ciutat tots es preparen per l’arribada de l’Aqua Laguna, una inundació anual, mentre busquen els barret de palla. Després d’escapar del desastre natural, la resta dels barret de palla pugen al segon Umi Ressha per anar a salvar els altres a Enies Lobby. Dintre del primer tren, en Sanji va derrotant la tripulació mentre busca en Franky, l’Ussop i la Nico Robin.

Al primer tren, el Puffing Tom, després de derrotar els dos vagons anteriors, en Sanji, en Franky i l’Ussop avancen al quart vagó. Allà, en Sanji lluita contra en Wanze i en Franky es prepara per enfrontar-se a en Nero. Mentrestant, en Sogeking (l’Ussop disfressat) aconsegueix arribar al primer vagó i trobar la Nico Robin. Els dos parlen breument. Al segon tren, en Zoro s’enfronta i venç en T-Bone. Al Puffing Tom, en Sanji venç en Wanze i és perseguit novament pels CP-9. En Sanji escapa, però els CP-9 capturen la Nico Robin i en Franky novament. Al segon tren, el Rocket Man, la resta dels barret de palla i la Família Franky continuen avançant per arribar a Enies Lobby. Finalment, el grup es prepara per entrar a l’illa.

La Família Franky i en Ruffy avancen cap el jutjat. El Rocket Man s’estavella contra l’illa principal. La resta dels pirates del barret de palla arriben a Enies Lobby i s’afanyen a arribar fins a en Ruffy. Mentrestant, el capità lluita contra els marines i s’adona que la seva tripulació està allà. En Paulie diu a en Zoro que, si mai troba en Lucci, en Kaku o la Kalifa, els digui que estan despatxats. Els barret de palla avancen mentre l’Spandam colpeja la Robin i en Franky. En Blueno s’adona que el Den Den Mushi no té cobertura. Després de ser despatxat per l’Spandam surt a l'exterior on es troba en Ruffy i comença a parlar-li del Govern Mundial. La resta continuen avançant. En Sogeking explica als dos gegants que treballen per la Marina que han estat enganyats pel govern i els converteix en aliats. En Spandam dona fruites del diable a en Kaku i la Kalifa. En Ruffy activa el Gear Second per primer cop durant la lluita contra en Blueno. La resta dels barret de palla es reuneixen amb el seu capità i ell convoca la Nico Robin.

Volums 41 a 60 

Els barret de palla i els CP-9, més els seus dos captius, s’encaren. La Nico Robin torna a insistir que no vol anar amb els pirates i que vol morir. Quan en Ruffy li diu que ella pot morir com a part de la seva tripulació, la Nico Robin experimenta un flashback de la seva infància. Criada en una illa d’arqueòlegs, la Robin i la resta dels illencs intenten descobrir el misteri del segle buit, un període de 100 anys on el govern prohibeix dir què va succeir. Per intentar evitar que el coneixement del segle buit s’estengui, l’illa i tots els seus habitants són aniquilats pel Govern Mundial. L’Aokiji permet que la Nico Robin escapi, desafiant-la a trobar amics i a viure. Adonant-se que ella pràcticament s’havia donat per vençuda en les dues tasques, decideix que vol viure amb la resta dels barret de palla. Tocat per les seves paraules, en Franky revela que els plànols que han estat buscant estant amagats en el seu propi cos, però que no són pas els plànols de l’arma Plutó, sinó d’una arma d’oposició i els destrueix, acabant amb els motius del CP-9 per seguir custodiant-lo.

Els barret de palla i en Franky desafien els CP-9 a una batalla. Les parelles de lluita inicials són inadequades i poc avantatjoses per a la tripulació, pel que decideixen intercanviar-se els oponents per millorar les seves possibilitats de victòria i possibilitar que els CP-9 perdin. En Ruffy persegueix els segrestadors de la Nico Robin, l’Spandam -líder dels CP-9- i en Rob Lucci -el seu membre més poderós-. En Rob Lucci s’enfronta a en Ruffy per tal de donar temps a l’Spandam perquè s’emporti i entregui la Nico Robin a la presó més impenetrable del Govern Mundial. L’Spandam, mentre intenta trucar demanant ajuda, accidentalment ordena una buster call, un poderós atac de la Marina centrat en destruir Enies Lobby per complet i a tothom que hi hagi allà.

Amb la imminent d’estrucció d’Enies Lobby a causa de la buster call accidentalment convocada per l’Spandam, tot el personal del govern comença a evacuar l’illa. Els barret de palla continuen lluitant amb els CP-9 i, a excepció de l'enfrontament d’en Ruffy contra en Lucci, tots els pirates vencen els seus adversaris del CP-9. Un cop les seves batalles estan acabades i vençudes, s’afanyen a reunir-se novament i rescatar la Nico Robin abans no passi el punt de no retorn. Els barret de palla, menys en Ruffy que continua lluitant, consegueixen arribar fins a la Nico Robin i salvar-la.

Mentre la batalla entre en Ruffy i en Rob Lucci s’intensifica, la destrucció d’Enies Lobby comença. Els membres de la Galley-La i els de la Franky Family, evacuen tal com els empleats del govern havien fet. Els barret de palla intenten assegurar una ruta d’escapament per ells un cop en Ruffy hagi vençut en Rob Lucci. Tot i això, un cop en Ruffy aconsegueix vèncer en Rob Lucci, tots els marines s’uneixen per intentar destruir la tripulació que ha acabat amb els CP-9. Just quan han perdut el seu últim pedaç de refugi, el Going Merry arriba en el seu rescat i els barret de palla s'hi pugen i aconsegueixen fugir. Els barret de palla s'escapen en el seu vaixell i s’uneixen a la Franky Family i als membres de la Galley-La en el seu retorn a Water Seven. El Going Merry comença a trencar-se durant el viatge així que, amb els cors trencats, la tripulació diu adéu al Going Merry i li dona un funeral viking (cremen el vaixell amb llàgrimes als ulls mentre s’enfonsa al mar).

A Water Seven, en Franky decideix construir un nou vaixell per als barret de palla. Mentre esperen que acabi, són visitats per un contingent de marines, encapçalats per en Monkey D. Garp, avi d’en Ruffy. Tot i estar en bandes oposades de la llei, en Garp només vol passar una mica de temps amb el seu net i marxa sense confrontar-s’hi. Mentrestant, els barret de palla s’assabenten que han estat culpats de la destrucció d’Enies Lobby i que han augmentat el preu als seus caps. Com que també han posat preu al cap d’en Franky, aquest decideix unir-se a la tripulació dels barret de palla. L’Ussop també torna oficialment a la tripulació després de disculpar-se i tots junts abandonen Water Seven. Després d’una breu confrontació amb en Garp (que es forçat pels seus superiors de la Marina a intentar capturar els barret de palla), els pirates abandonen l’illa cap a la seva nova aventura. Lluny d’allà, en Portgas D. Ace, germà d’en Ruffy, troba en Barbanegra, l’home a qui havia estat perseguint. Els dos comencen una batalla de la que no se sap el final.

Els barret de palla continuen les seves aventures pels mars. Després de quedar-se atrapats en una boira tan espessa que ni el sol pot travessar, coneixen en Brook, un esquelet vivent que accepta immediatament unir-se a la tripulació. Malauradament pels barret de palla, en Brook va perdre la seva ombra en l'enorme vaixell conegut com a Thriller Bark i per això no els pot acompanyar fora de la boira. Determinats a tenir en Brook com a membre de la tripulació, els barret de palla van a Thriller Bark per recuperar l’ombra d’en Brook. En Chopper, l’Usopp i la Nami formen la primera partida d’exploració i descobreixen que el vaixell és habitat per zombis. Quan la resta de la tripulació arriben, descobreixen que en Brook no és l’únic que ha perdut la seva ombra sinó que a la majoria dels habitants de Thriller Bark els ha robat l’ombra en Gecko Moria.

En Moria mobilitza els seus zombis per capturar els barret de palla, que reuneixen les seves dues partides d’exploració. Quan comencen a enfrontar-se a les forces d’en Moria per aconseguir el seu objectiu, els membres de la tripulació desapareixen misteriosament. En Brook explica que aquesta es la manera habitual de treballar d’en Moria: captura a qualsevol que entri a Thriller Bark, els roba l’ombra i les inserta dins un cossos apedaçats per reanimar-los i crear el seu propi exercit de zombis. Les persones sense ombra son obligades a quedar-se fora de l’abast de la llum solar sota risc de morir; el que significa que s’han de quedar dins la impenetrable boira de Thriller Bark. Amb en Sanji, en Zoro i en Ruffy sense ombra i la Nami inexplicablement també, els barret de palla esdevenen determinats a derrotar en Moria.

Just quan els barret de palla comencen a buscar en Gecko Moria, es topen amb l’Oars, un zombi gegant a qui han introduït l’ombra d’en Ruffy. Abans d’enfrontar-s’hi, la tripulació es divideix per poder enfrontar-se separadament als líders de l'exèrcit d’en Moria. En Sanji salva la Nami d’un d’ells, l’Usopp en derrota un altre i la Nico Robin i en Chopper s’encarreguen del tercer. Mentrestant, en Zoro lluita amb el zombi que té introduïda l’ombra d’en Brook i, al vèncer-lo, l’ombra d’en Brook torna al seu antic propietari. Amb en Brook havent recuperat la seva ombra i els tres líders de l'exèrcit d'en Moria derrotats, els barret de palla centren la seva atenció en derrotar l’Oars, el gegant zombi.

Mentre en Ruffy persegueix en moria per tot Thriller Bark, la seva tripulació tracten de derrotar l’Oars. Tot i que quasi ho aconsegueixen, en Moria es reuneix amb el seu subordinat i li dona l’avantatge suficient perquè derroti la tripulació. En Ruffy, sense saber que en Moria s’ha reunit amb l’Oars, es troba amb un grup de pirates als que van robar la seva ombra. Veient en Ruffy com la seva salvació, li proporcionen tot els seus mitjans per a derrotar en Moria: cent ombres que han recuperat d’en Moria de l’illa dels zombis. En Ruffy es troba amb l’Oars i el venç amb l’ajuda de la seva tripulació. Amb la maledicció de Thriller Bark relegada a segon terme, la boira de l’illa comença a dispersar-se i el sol comença a sortir. Creient que és la millor manera de derrotar els barret de palla, en Moria absorbeix totes les ombres de l’illa per matar el temps mentre espera que el sol s’alci.

En Moria, com li havia passat a en Ruffy abans, obté la força de totes les ombres que ha absorbit. Malauradament, n’ha absorbit més de les que pot dominar i, a cada cop d’en Ruffy, en perd unes quantes. Amb l’últim atac d’en Ruffy, en Moria perd totes les ombres, que tornen als seus propietaris. Ja sense por de la llum del sol, els barret de palla i els habitants de Thriller Bark comencen a celebrar-ho, només per ser interromputs per l’arribada de Bartholomew Kuma, un shichibukai enviat per matar en Ruffy. Tots a Thriller Bark defensen en Ruffy, però en Kuma se’ls treu de sobre molt fàcilment. Abans que pugui matar en Ruffy, en Zoro el convenç de que el mati a ell en el seu lloc. En Kuma marxa sense matar a ningú i els pirates i la resta d'habitants de l'illa tornen a la seva celebració. En Brook, que ja no s’ha d’amagar del sol, s’uneix a la tripulació i tots abandonen l’illa.

Els barret de palla arriben a la meitat del camí de la seva aventura: la Red Line, una franja de terra que separa l’oceà en dos. Com a pirates i enemics del Govern Mundial, l’única manera per travessar aquesta frontera natural és viatjar per sota el mar. Coneixen en Hatchan i la seva amiga Camie, i s’assabenten que hi ha un home que pot recobrir el seu vaixell en una bombolla per poder viatjar per sota el mar. Arriben a l’arxipèlag on viu aquest home i comencen a cercar-lo. Allà es troben als Dracs Celestials, els descendents dels fundadors del Govern Mundial. Tot i que summament indignat pel tracte que els Dracs Celestials donen a la resta de la població, en Hatchan convenç els barret de palla que no facin res per no patir la ira del Govern Mundial. La Camie es capturada per a ser venuda com esclava als Drac Celestials, mentre intenten rescatar-la, en Hatchan és ferit de bala per un Drac Celestial, fent que en Ruffy trenqui la promesa i ataqui l’agressor en un atac d'ira.

Al atacar a un Drac Celestial, els barret de palla declaren la guerra al Govern Mundial. Al fer-ho, en Silvers Rayleigh, l’home a qui buscaven, decideix mostrar-se als barret de palla. En Rayleigh rescata la Camie, cura en Hatchan i deixa als altres perquè s’enfrontin a l’Armada que s’acosta. Amb l’ajuda d’algunes altres tripulacions pirata, els barret de palla aconsegueixen reunir-se més tard amb en Rayleigh, l’antic primer oficial d’en Gol D. Roger. Creient que els barret de palla podran igualar l’èxit del Rei dels Pirates, accepta ajudar-los a recobrir el seu vaixell perquè puguin viatjar per sota el mar. Metre esperen, els barret de palla, han d’esquivar a l’Armada que han enviat a perseguir-los, cosa que demostra ser força complicada quan es topen amb còpies d’en Bartholomew Kuma. Per a complicar més les coses, apareix també en Kizaru, un dels tres almiralls de la Marina. Quan estan a punt de ser derrotats, apareixen en Rayleigh i el Kuma real.

Mentre en Rayleigh distreu en Kizaru, el Kuma real s’enfronta a tots els membres dels barret de palla per torns. Tot i els seus millors esforços per escapar, en Kuma els derrota a tots i els fa desaparèixer. Un temps després, en Ruffy apareix en una illa poblada només per dones. Tot i que els homes tenen prohibit posar un peu en aquella illa, en Ruffy se les manega per fer-se amic d’algunes de les illenques. Quan la Boa Hancock, la reina de l’illa, s’assabenta de la presència d’en Ruffy, petrifica la nova amiga d’en Ruffy com a càstig gràcies al poder de la seva akuma no mi i sentencia en Ruffy a mort. Quan aquest demostra no tenir cap preocupació pel seu propi destí i només demana que alliberi les seves amigues, la Hancock s’enamora perdudament d’en Ruffy i fa tot el que ell li demana. Ara lliure per recorre l’illa, en Ruffy s’assabenta que el seu germà, en Portgas D. Age, va perdre la seva última batalla amb en Barbanegra i està a punt de ser executat pel Govern Mundial. Determinat a salvar l’Ace, en Ruffy demana a la Boa Hancock que el porti a Impel Down, la presó del Govern Mundial.

Com a pirata al servei del Govern Mundial, la Boa Hancock és capaç d’esquitllar en Ruffy a Impel Down. En Ruffy intenta evitar captar l’atenció tant dels guàrdies com dels reclusos seguint el consell de la Hancock, però després de trobar-se amb el seu antic enemic Buggy el pallasso tota la presó s’alerta de la seva presència. En Ruffy i en Buggy continuen a través dels primers tres nivells de la presó, vencent els diferents guàrdies que es van trobant. Al mateix temps, es retroben amb altres pirates a qui en Ruffy ha conegut o enfrontat en el passat i s’uneixen en la seva cerca de l’Ace. Amb l'execució de l’Ace només a poques hores de distància, el cap dels guàrdies, en Magellan, es prepara per aturar personalment en Ruffy.

En Magellan troba en Ruffy i utilitza les seves habilitats en verins aconseguides gràcies a una akuma no mi per dur en Ruffy a la vora de la mort. Un antic amic d’en Ruffy, en Bon Clay, localitza el reclús Emporio Ivankov per demanar-li que curi en Ruffy. L’Ivankov accepta intentar-ho, però la recuperació trigarà diverses hores i no es segur que funcioni. Quan en Ruffy es desperta, s’assabenta que l’Ace ja ha sigut portat al Quarter General de la Marina per a la seva execució. Determinat a salvar-lo, en Ruffy aconsegueix el suport de l’Ivankov i de dos dels presoners més perillosos d’Impel Down: en Crocodile i en Jimbei. Junts, encapçalen un fuga de la presó que s’escampa per tot Impel Down.

Els presoners en fuga van obrint-se camí cap a la sortida d’Impel Down, enfrontant-se a tots els guàrdies que intenten aturar-los. A mesura que els homes sota les ordres d’en Magellan comencen a disminuir, en Barbanegra arriba per ajudar-lo intentant frenar en Ruffy. Malgrat les ganes d’en Ruffy de venjar-se d’en Barbanegra, la persona que va fer que capturessin l’Ace, el capità dels barret de palla escapa d’Impel Down amb la resta de reclusos. Aconsegueixen un vaixell de la Marina i inicien el seu camí cap el Quarter General de la Marina, però sense en Bon Clay, que es sacrifica perquè en Ruffy pugui fugir i ajudar al seu germà. Mentrestant, a la imminent execució de l’Ace, es proclama el motiu de l'execució; l'Ace no està condemnat a mort per ser un comandant de la tripulació d’en Barbablanca, sinó perquè és el fill biològic dels Rei dels Pirates, en Gol D. Roger.

En Barbablanca, un dels quatre Emperadors i capità de l’Ace, arriba amb tota la seva flota al Quarter General de la Marina per alliberar l’Ace. Mentre ell i tota la seva tripulació inicien la batalla que determinarà el futur de l’Ace, tot el món assisteix a l'esdeveniment a temps real per televisió. Els pirates d’en Barbablanca guanyen terreny molt a poc a poc i no és fins que arriba en Ruffy amb tots els reclusos d’Impel Down, que aconsegueixen sobrepassar la barricada dels marines de l’Armada. En un intent d’eliminar-los a tots, l’Armada colpeja els pirates i talla la senyal a la televisió, desitjant evitar que el món vegi la matança que s’està a punt de produir.

Els pirates pateixen fortes baixes: en Barbablanca va a l’ofensiva emprant la seva habilitat per a crear terratrèmols per a protegir els sues homes; malauradament és mortalment ferit per l’almirall Akainu i la tripulació d’en Barbanegra. Tot i les escasses probabilitats d’èxit, en Ruffy continua el seu camí per intentar arribar fins l’Ace. La seva determinació causa que els pirates del seu voltant corrin a donar-li suport fins que aconsegueix arribar fins al seu germà i rescatar-lo. Un cop l’Ace es alliberat, els pirates comencen a retirar-se, retrocedint cap a les seves naus. Determinats a no perdre completament el control de la situació, els marines centren els seus esforços en aturar la fugida de l’Ace i en Ruffy. La connexió televisiva mundial es restablerta al mateix moment en què l’Ace és ferit de mort per un cop de l’almirall Akainu dirigit a en Ruffy; l’Ace s’interposa en l’atac i rep el cop per protegir el seu germà.

L’Ace mor a causa de la ferida feta per l’Akainu. En Ruffy queda devastat per la pèrdua i els pirates comencen la fugida en veure que no poder complir el seu objectiu de rescatar l’Ace. En Barbablanca intenta venjar l’Ace, però és finalment assassinat per en Barbanegra. En Barbanegra absorbeix el poder d’en Barbablanca de crear terratrèmols i l’utilitza per devastar els Quarter General de la Marina. Quan la batalla es converteix en una lluita entre en Barbanegra, l’Armada i els pirates que s’estan retirant, apareix en Shanks, intervé i aconsegueix convèncer tots els bàndols de parar la lluita. Mentre pirates i marines assimilen què ha passat durant la guerra, apareix en Law amb el seu submarí per emportar-se uns moribunds Ruffy i Jimbei d’allà. Aviat els atrapa la Hancock amb un vaixell que ha robat a l’Armada i els guia de tornada a l’illa de les dones perquè en Ruffy es recuperi. En Ruffy passa el seu temps allà recordant com ell, l’Ace i un tercer noi anomenat Sabo, s’acaben convertint en germans tot i provenir de mons molt diferents.

Després que en Sabo fos assassinat per un Drac Celestial per ser “brossa humana”, en Ruffy i l’Ace juren protegir-se sempre l’un a l’altre. Amb l’Ace ara mort, en Ruffy creu que ja no li queda cap motiu per a seguir vivint. Quan recorda que encara té la seva tripulació, en Ruffy fa plans per tornar a l’arxipèlag on va veure per últim cop els seus companys. En Rayleigh, que ha seguit en Ruffy fins a l’illa de les dones, li aconsella que no ho faci: no només tornarien a ser vençuts, sinó que ara el Govern Mundial està en busca activa d’en Ruffy per les seves recents accions. En Rayleigh li suggereix una alternativa: realitzen una breu incursió al Quarter General de la Marina, quelcom que es converteix en portada de tots els diaris arreu del món, on mostren una fotografia d’en Ruffy aixecant el braç i amb el missatge 3̶D̶2Y. A diferents parts del món (on els va enviar en Kuma), els barret de palla llegeixen la noticia i comprenen el missatge d’en Ruffy.

Volums 61 a 80 

Abans de separar-se, els barret de palla havien acordat reunir-se al cap de tres dies. El missatge del capità Ruffy canvia aquests 3 dies a dos anys. Tot i que tots els membres de la tripulació desitgen reunir-se el més aviat possible amb el seu capità per a consolar-lo per la mort del seu germà Ace, aprofiten els diferents paratges on els ha enviat en Bartholomew Kuma per tal de millorar les seves habilitats. El propi Ruffy s’entrena amb en Silvers Rayleigh. Dos anys després, els barret de palla es reuneixen a l'arxipèlag on es van veure per últim cop. Un contingent de la Marina similar al que dos anys abans els havia causat problemes, intenta detenir-los, però amb el seu augment de poder, els pirates n’escapen fàcilment. Reunits de nou, reprenen la seva aventura navegant a l’illa dels tritons, una illa submarina.

Quan s’estan acostant a l’illa dels tritons, els pirates del barret de palla són atacats pels nous pirates gyojin, una tripulació de gyojins hostils, i cauen a l’aigua. Tot i que es troben novament separats, els barret de palla s’ho maneguen per arribar a la platja gràcies a l’ajuda dels gyojins més amables així com les sirenes de l’illa. En Ruffy comença a buscar els seus companys immediatament, alhora que es va retrobant amb amics a qui no havia vist en els últims dos anys mentre explora l’illa. Quan la Madam Sharley, una endevina, prediu que en Ruffy destruirà l’illa dels tritons, els barret de palla són convidats al Palau Reial. Quan els barret de palla reunits al palau s’assabenten d’això, són forçats a derrotar el rei Neptú i la seva guàrdia reial i a prendre el control del palau per evitar ser capturats.

Vander Decken IX, un gyojin amb el poder de l’akuma no mi objectiu-objectiu i en Hody Jones, el capità dels nous pirates gyojin, uneixen forces per a començar amb la destrucció de l’illa dels tritons. Mentrestant, en Ruffy es fa amic de la princesa de l’illa: la Shirahoshi. En Ruffy i gran part de la tripulació, finalment aconsegueixen escapar i reunir-se amb en Jimbei. Ell els explica que va alliberar l’Arlong a l'East Blue i també els explica la història de l'illa dels tritons: els pirates del sol, una tripulació liderada per en Fisher Tiger i que incloïa tant en Jimbei com l’Arlong, van esdevenir infames. Després de trobar una petita nena esclava, la Koala, els pirates la retornen a casa. Malauradament, en Fisher Tiger mor dies després d’haver estat atacats per la Marina en un parany després de refusar una transfusió sanguínia per part d’un humà que el podria haver salvat. En Jimbei es converteix en el nou capità dels pirates del sol i l’Arlong, frustrat, decideix marxar pel seu compte. Després de convertir-se en shichibukai, en Jimbei dissol la tripulació. En el seu intent d’ajudar a prohibir la discriminació entre humans i gyojins, l’Otohime, antiga reina de l’illa, mor assassinada i encomana als seus tres fills i la seva filla Shirahoshi que segueixen el seu llegat.

Al present, la Nami perdona en Jimbei per les seves accions i revela que l’únic gyojin contra el que sent ressentiment és l’Arlong. Tots entren en pànic quan en Hody anuncia a tota l’illa via Den Den Mushi el cop d’Estat al Regne i la seva intenció de matar tots els barret de palla per haver derrotat l’Arlong. En Ruffy decideix anar a rescatar la resta de la seva tripulació, però en Jimbei l'atura i concep un pla. En Jimbei, la Shirahoshi en Megalo s’afanyen al palau i en Jimbei s’assabenta que en Hody va ser el responsable de la mort de l’Otohime. Fent servir la tècnica Mirage Tempo de la Nami, els barret de palla apareixen davant tota l’illa dels tritons i els pirates gyojin són alliberats. Aleshores, revelen que tenen la carta del Drac Celestial i la petició de l’Otohime. Durant la lluita contra en Hody, en Ruffy i la resta de la tripulació vencen la majoria dels homes d’en Hody. Malauradament, en un intent desesperat de destruir l’illa, en Vander Decken IX fa servir el poder la seva akuma no mi per llançar el Noah, un antic vaixell, en un intent de destruir tot el que hi ha al seu voltant.

Mentre els pirates del barret de palla lluiten contra els líders dels nous pirates gyojin, en Ruffy atura la Shirahoshi del seu intent de sacrificar-se a si mateixa i vola amb ella i el seu germà Fukaboshi cap el Noah. En Hody traiciona en Vander Decken i el derrota abans d’enfrontar-se a en Ruffy. Durant la lluita d'en Ruffy contra en Hody, en Vander Decken cau inconscient destrossant la bombolla i fent precipitar el vaixell cap a l'illa. Durant l'evacuació de tots els habitants de l’illa dels tritons, en Fukaboshi explica a en Ruffy que la tripulació d’en Hody va ser creada a partir del ressentiment envers els humans i que no busquen la pau, sinó només sang. Animat pel príncep Fukaboshi, en Ruffy venç en Hody i tracta de destruir el Noah per evitar que impacti contra l’illa. Mentrestant, la resta de la tripulació dels barret de palla derroten la resta dels oficials d’en Hody.

Després que la Shirohoshi aturi en Ruffy per evitar que aquest destrueixi el Noah, en Jimbei dona la seva sang a un agonitzant Ruffy. Mentre el capità es recupera, en Hody, en Decken i els nous pirates gyojin són enviats a presó i tots els càrrecs contra els barret de palla són desestimats. Mentre els barret de palla i la resta d’habitants de l’illa celebren la victoria, en Caribou aprofita per a robar el tresor de l’illa però, en Ruffy, en Zoro i en Sanji el persegueixen i el recuperen. En Ruffy intercepta una trucada de la Big Mom (un dels quatre Emperadors) al seu sequaç i li diu que s’ha menjat tots els dolços que anaven destinats a ella per consternació de la Nami. La Shirahoshi fa prometre als pirates del barret de palla que toranran a visitar-la per acomiadar-se abans de separar-se dels gyojins. Fent servir un grup de balenes, en Ruffy i els altres finalment aconsegueixen arribar al Nou Món. A través d’un Den Den Mushi un home demana ajuda abans de ser atacat. Després d’arribar a Punk Hazard, una illa mig en flames mig glaçada, els barret de palla se separen per a explorar-la i es troben amb un drac enorme.

Mentre en Ruffy, en Zoro, la Robin i l’Usopp visiten Punk Hazard, en Franky, en Sanji, la Nami i en Chopper descobreixen el cap viu d’en Kin'emon, un samurai que està buscant el seu fill Momonosuke. Els quatre escapen i arriben a una habitació infantil anomenada Biscuit’s Room i tracten d’alliberar un nen gegant que hi està empresonat. Mentrestant, en Brook descobreix el tors del samurai. Un grup d’oficials de la Marina, liderats per l’Smoker i la Tashigi, arriben a l’illa mentre en Ruffy i els altres lluiten contra un grup de criatures pel camí. Al mateix temps, l’Smoker i la Tashigi son confrontats per en Trafalgar Law, que s’ha convertit en un shichibukai. En Law intercanvia els cors d’en Franky, en Sanji, la Nami i en Chopper mentre que en Ruffy i els altres són rescatats per en Brownbeard, un pirata que viu a l’illa. En Ruffy es troba amb en Law un altre cop, just abans que aquest intercanviï els cors de la Tashigi i l’Smoker. En Ruffy i la resta s’assabenten de la historia de Punk Hazard: un cop va ser el laboratori experimental del Doctor Vegapunk, però després que un experiment del Govern Mundial fracassés, van clausurar l’illa i van marxar.

En Ruffy accepta l'aliança amb en Law per vèncer un Emperador pirata. El pla d'en Law és segrestar en Caesar, mentre ell desperta la seva mascota Smiley. El grup d'en Ruffy va pel científic, mentre que en Law i en Chopper entren al laboratori. Alhora, els marines ataquen als homes d’en Caesar. En Ruffy comença a lluitar contra ells, fins que ell, l’Smoker, la Tashigi, la Robin i en Franky cauen i en Law és derrotat per en Vergo, el líder del G-5; llavors tots són empresonats. Mentrestant, en Zoro, en Sanji (al cos de la Nami) i en Brook ajuden en Kin'emon a recuperar el seu tors. Durant el seu empresonament, en Law revela que en Caesar treballa pel shichibukai Donquixote Doflamingo, que en realitat és el Joker, un líder del submón delictiu. La Nami (al cos d’en Sanji) i l’Usopp tracten de protegir els nens, però són vençuts per en Caesar que recupera els nens. El científic llavors comença el seu experiment per tal de vendre als compradors potencials del Nou Món l'arma de destrucció final Smiley, que es converteix en un núvol de gas que pot petrificar a tothom. En Caesar decideix utilitzar els reclusos com conillets d'índies pels seus experiments, però aquests aconsegueixen escapar gràcies a en Law, i comencen el contraatac units, pirates i marines.

Volums 81 a 100

Volums 101 en endavant

Capítols sense compilar 
Capítols que encara no han estat editats en forma de volum:
 Capítol 1056. Cross Guild (CROSS GUILD, Kurosu Girudo)
 Capítol 1057. La fi (終幕, Shūmaku)
 Capítol 1058. El nou emperador (新皇帝, Shin kōtei)
 Capítol 1059. El cas del capità Kobi (コビー大佐のー件, Kobī taisa no ikken)
 Capítol 1060. El somni d'en Ruffy (ルフィの夢, Rufi no yume)
 Capítol 1061. Egghead, l'illa d'el futur (未来島エッグへッド, Miraijima Egguheddo)
 Capítol 1062. Aventura a l'illa de la ciència (科学の国の冒険, Kagaku no kuni no bōken)
 Capítol 1063. La meva única família (たった1人の家族, Tatta hitori no kazoku)
 Capítol 1064. Labofase de Egghead (エッグヘッド研究層 Egguheddo Rabofēzu)
 Capítol 1065. 6 Vegapunks (6人のベガパンク, Rokunin no Begapanku)
 Capítol 1066. La voluntat de l'Ohara (オハラの意志, Ohara no ishi)
 Capítol 1067. Punk Records

Volums 3 en 1

Enllaços externs 
 One Piece a PlanetadeLibros (català)

Referències 

One Piece
Llistes de capítols de mangues